Analogan (grč. ἀνάλογος: razmjeran) može značiti:
 analogan je sličan, podudaran, srodan, odgovarajući.
 analogan je svojstven sustavu gdje se podatci prikazuju fizikalnom veličinom koja unutar određenih granica može poprimiti bilo koju vrijednost. Suprotno je digitalan. 
 analogni signal, u elektrotehnici, je neprekidni (kontinuirani) električni signal kojemu vremenski prikaz u svakome trenutku odgovara nekoj fizikalnoj veličini, na primjer električnom naponu ili električnoj struji.

Izvori